Дьёрдь Ре́вес (; 16 октября 1927, Будапешт, Венгрия — 2 апреля 2003, там же) — венгерский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
В 1950 году окончил Академию театра и кино в Будапеште. Работал редактором киностудии «Хунния». В большом кино — с 1954 года («Дважды два иногда пять»).

Сын Габор Ревес (; род. 1965) — сценарист.

Избранная фильмография

Режиссёр 
  — Дважды два иногда пять / Kétszer kettö néha öt
  — Праздничный ужин / Ünnepi vacsora
  — В полночь / Éjfélkor
  — Что за ночь! / Micsoda éjszaka!
  — Подходящий человек / A megfelelö ember
  — Четверо по течению / Négyen az árban
  — Земля ангелов / Angyalok földje (по роману Лайоша Кашшака)
  — Заморозки / Fagyosszentek
  — Как дела, молодой человек? / Hogy állunk, fiatalember?
  — Да / Igen (в советском прокате «История одной любви»)
  — Нет / Nem
  — Лиха беда начало / Minden kezdet nehéz
  — Три ночи любви / Egy szerelem három éjszakája
  — Лев готовится к прыжку / Az oroszlán ugrani készül
  — Путешествие вокруг моего черепа / Utazás a koponyám körül
  — Богу свойственно ошибаться / Tévedni isteni dolog (ТВ)
  — Жила-была семья / Volt egyszer egy család
  — Мартин-кукушка / Kakuk Marci
  — Легенда Пендрагона / A Pendragon legenda
  — Старик / Az öreg
  — Два моста между близкими берегами / Két pont között a legrövidebb görbe
  — Кто меня видел? / Ki látott engem?
  — Венгры в прериях / Magyarok a prérin (д/ф)
  — Защитник от смерти и воскрешение / A hátvéd halála és feltámadása (ТВ)
  — Стремглав / Hanyatt-homlok
  — Как распадается сноп / Mint oldott kéve (сериал)
  — Миклош Акли / Akli Miklós

Сценарист 
  — В полночь / Éjfélkor
  — Что за ночь! / Micsoda éjszaka!
  — Подходящий человек / A megfelelö ember
  — Лев готовится к прыжку / Az oroszlán ugrani készül
  — Путешествие вокруг моего черепа / Utazás a koponyám körül
  — Жила-была семья / Volt egyszer egy család
  — Мартин-кукушка / Kakuk Marci
  — Легенда Пендрагона / A Pendragon legenda
  — Старик / Az öreg
  — Два моста между близкими берегами / Két pont között a legrövidebb görbe
  — Защитник от смерти и воскрешение / A hátvéd halála és feltámadása (ТВ)
  — Миклош Акли / Akli Miklós

Награды 
 1963 — премия имени Белы Балажа
 1970 — Заслуженный артист ВНР

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич. — Москва, «Советская энциклопедия», 1987. — с. 344

Ссылки 
 
 Дьёрдь Ревес на сайте КиноПоиск

Заслуженные артисты Венгрии
Лауреаты премии имени Белы Балажа
Выпускники Будапештской Академии театра и кино